Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата (Турция) - правительственное учреждение Турецкой Республики, ответственное за состояние окружающей среды, градостроительство и изменение климата в Турции.

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Турции
Турция
Министерства охраны окружающей среды‎